Nu Lyrae pode se referir a:
Nu1 Lyrae
Nu2 Lyrae